TVN, sigle composé des trois lettres T, V et N, peut faire référence à :
 Televisión Nacional de Chile, une entreprise audiovisuelle publique chilienne;
 TVN, une chaîne de télévision privée de Panama;
 TVN, une chaîne privée de Pologne faisant partie du système de cotation WIG20 ;
 tvN, une chaîne de divertissement de Corée du Sud.
 Télévision numérique ; voir : télévision numérique terrestre.
 TVN 595, une chaîne de fiction créée par Les Nuls.